Torreadrada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torreadrada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Torreadrada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar